Maillard ist der Familienname folgender Personen: 

 Armand Maillard (* 1943), Erzbischof von Bourges
 Chantal Maillard (* 1951), belgisch-spanische Autorin
 Charles Thomas Maillard de Tournon (1668–1710), Kardinal der katholischen Kirche
 Cläre Maillard (1892–1966), deutsche Historikerin und Genealogin
 Guillaume Maillard (* 1998), Schweizer Eishockeyspieler
 Katharina Maillard (1922–2010), deutsche Musikerin und Illustratorin
 Keith Maillard (* 1942), kanadischer Schriftsteller und Hochschullehrer US-amerikanischer Herkunft

 Maria Kegel-Maillard (1917–1999), deutsche Malerin
 Pierre-Yves Maillard (* 1968), Schweizer Politiker
 René Maillard (1931–2012), französischer Komponist
 Sebastian von Maillard (1746–1822); Genie-(Pionier) Offizier in der k.u.k. Armee und Wasserbauingenieur
 Thierry Maillard (* 1966), französischer Jazzmusiker
 Willi Maillard (1879–1945), deutscher Maler und Hochschullehrer

Maillard bezeichnet folgende Unternehmen:
 M. Maillard, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Maillard (Fahrradkomponenten), französischer Hersteller von Fahrradkomponenten, 1980 von Fichtel & Sachs übernommen

Siehe auch:
 Maillard-Reaktion, chemische Reaktion 
 Maillart